Фолс Сити има више значења:
 Фолс Сити (Тексас)
 Фолс Сити (Небраска)
 Фолс Сити (Орегон)